Il doppio  dello  Status Athens Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Rik De Voest e Lu Yen-hsun erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Colin Fleming e Scott Lipsky hanno battuto in finale Matthias Bachinger e Benjamin Becker per walkover.

Teste di serie

  Santiago González /  Travis Rettenmaier (primo turno)
  Colin Fleming /  Scott Lipsky (campioni)

  Rameez Junaid /  Philipp Marx (primo turno)
  Brian Battistone /  Treat Conrad Huey (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Status Athens Open 2011